Золотой запас Румынского Королевства (; ) — золотой запас румынского Национального Банка, который был вывезен на хранение в Российскую империю в декабре 1916 года во время Первой мировой войны. После Октябрьской социалистической революции был арестован Советским правительством вслед за занятием румынскими войсками Бессарабии, присоединённой Российской империей в 1812 году по итогам русско-турецкой войны.

В конце 1917 года королевская Румыния, воспользовавшись ослаблением России, которая стояла на пороге Гражданской войны, приступила к оккупации Бессарабии. По сути дела, это была первая иностранная интервенция против только что образованного Советского государства.

26 января 1918 года в ответ на эти действия Совнарком РСФСР разорвал дипломатические отношения с Румынией, её государственный золотой запас, вывезенный в Россию в 1916 году, был объявлен «неприкосновенным для румынской олигархии».

Советское правительство (а впоследствии и российское) неоднократно официально заявляло, что румынское золото было возвращено после возвращения Бессарабии Советскому Союзу, но Румыния продолжает настаивать на том, что часть ценностей Королевской Румынии Россия удерживает и по сей день. С другой стороны, Бессарабию Румыния оба раза отдавала под угрозой разгрома (не добровольно).

Примечания

Ссылки 
 Румынское золото в России: кто кому должен? 
 Оглашению подлежит: СССР — Германия. 1939—1941: документы и материалы.

Российско-румынские отношения
Золото
Румыния в Первой мировой войне